Kreuzeck heißen folgende geographischen Objekte: 

 Kreuzeck (Pfälzerwald), Einsiedelei/Klause im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz
 Kreuzeck (Harz), Siedlung mit Hotel und Campingplatz im Harz
 Kreuzeck (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Krzesowo (auch: Krzosowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (1938–45, davor Krzossowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 
 
 Kreuzeck (Kreuzeckgruppe), 2701 m, in der Kreuzeckgruppe der Hohen Tauern
 Kreuzeck (Allgäuer Alpen), 2376 m, in den Allgäuer Alpen
 Kreuzeck (Wettersteingebirge), 1651 m, im Wettersteingebirge
 Kreuzeck (Seetaler Alpen), 1459 m, in der Neumarkter Passlandschaft, Steiermark

Siehe auch:
 Kreuzegg